Delitto di un padre (The Snare of Fate) – cortometraggio del 1913 diretto da William Humphrey
 The Snare of Fate – cortometraggio del 1913 diretto da Lloyd Lonergan